Гронець; Гронец

 Браніслав Гронець (1940—2022) — словацький музика.
 Гронець Максим Прокопович (18844-1963) — український живописець і педагог.
 Юр Гронець (1881—1959) — словацький математик.

Гронец — село в окрузі Брезно.
 Гронець — річка; притока Грону. Протікає в округах Брезно і Ревуца.